Сливка — славянская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Сливка, Антон Романович (1918—1992) — генерал-майор Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Сливка, Викинтас (род. 1995) — литовский футболист.
 Сливка, Владислав (род. 1998) — молдавский футболист.
 Сливка, Евгений (род. 1989) — молдавский футболист.

Топоним 
 Сливка — село в Болгарии. Находится в Смолянской области, входит в общину Баните.

 См. также 
 Сливки (значения)